Brookland kan syfta på följande:
 Brookland, Arkansas, ort i USA
 Brookland, Kent, ort i England, Storbritannien